Kumbo (Indonesië), plaats in Indonesië
 Kumbo (Kameroen), plaats in Kameroen